Місячний сарос 127 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуває у вузлі, що заходить. Вона почалась 9 липня 1275 року, коли Місяць ледь торкнувся південного краю земної півтіні, і завершиться 2 вересня 2555, коли Місяць востаннє торкнеться її північного краю. Серія містить 72 затемнення, які відбуваються через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1280 років.

Серія містить 16 повних затемнень від 29 травня 1798 до 9 листопада 2068, 18 часткових перед повними від 4 листопада 1473 до 18 травня 1780 і 20 часткових після повних від 20 листопада 2086 до 17 червня 2429.

Попереднім у серії було повне затемнення 8 жовтня 2014 і наступним буде також повне 18 жовтня 2032.

Найдовшим у серії повним затемненням було 35-е, яке відбулось 23 липня 1888 і тривало 101,8 хвилини.

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 127 

Місячні сароси